Аой Хиираги (; родилась 22 ноября 1962 года, в Сайтаме, Япония) — женщина-мангака, в настоящее время проживает  на острове Хоккайдо.
По манге Шёпот сердца в 1995 году Studio Ghibli сняла полнометражный аниме. Позже Хаяо Миядзаки решил снять продолжение, и поэтому попросил Аой Хиираги написать продолжение. Так была создана манга Возвращение кота, а в 2002 году по ней сняли анимационный фильм.

Библиография  
 Шёпот сердца
 Возвращение кота 

Японские писатели